Ку́бок чемпио́нов по хокке́ю с мячо́м (официально  или Edsbyn Champions Cup) — международный предсезонный клубный турнир по хоккею с мячом, ежегодно проводившийся на льду крытой «Свенска Фенстер Арены» в шведском городе Эдсбюне с 2004 по 2015 год.

С 2016 года потерял статус международного турнира под эгидой ФИБ.

История 
Турнир учреждён в 2004 году и был приурочен к первой после долгого перерыва победе местного «Эдсбюна» в чемпионате страны. Сам же турнир стал первым, прошедшем в закрытом помещении — в недавно построенной «Дина Арене» (с 2013 года она называется «Свенска Фенстер Арена»). Тогда Чемпионский кубок собрал практически все сильнейшие команды мира: шесть шведских (все полуфиналисты и один четвертьфиналист плей-офф чемпионата Швеции, а также клуб «Бруберг», не попавший в плей-офф чемпионата Швеции сезона 2003/04) и два российских («Водник» — чемпион России сезона 2003/04, «СКА-Нефтяник» — обладатель Кубка России 2004 года). На следующий год число участников увеличилось до ставших традиционными двенадцати команд (восемь от Швеции и четыре от России). На предварительной стадии они разбиваются на две группы, по итогам матчей в которых проводятся стыковые игры за итоговые места.

Часто клуб-чемпион России не принимал участия в турнире: «Водник» в 2005 году, московское «Динамо» в 2007 и 2009 годах, «Динамо-Казань» в 2011 году, «Енисей» в 2014 и 2015 годах, в этих случаях освободившуюся вакансию заполняли другие шведские клубы, либо, как было в 2005 году, финский ТоПВ. С 2013 года не выступает на турнире и вся четвёрка сильнейших клубов чемпионата Швеции по итогам сезонов, предшествующих турнирам.

Чемпионский кубок считался потенциальным конкурентом Кубка мира, который также предшествует старту хоккейного сезона. Этому способствовало то, что матчи Чемпионского кубка изначально проходили на крытой арене (матчи Кубка мира до 2008 года проводились на открытом стадионе), не подвластной капризам погоды. Ещё одно преимущество — классический формат матчей 2 тайма по 45 минут и размеренный календарь (в отличие от марафона Кубка мира с его укороченным регламентом 2х30). К минусам турнира относятся отдалённость Эдсбюна и отсутствие необходимой инфраструктуры для приёма большого количества туристов, а также сроки проведения турнира, который проходит в середине или конце сентября, когда шведские команды, имеющие крытые ледовые арены, проводят планомерную подготовку к сезону и не заявляются для участия в турнире. Для большинства же российских команд, не имеющих крытых площадок, турнир предполагал получение игровой практики перед предстоящим сезоном.

Некоторые обозреватели отмечали, что турнир в последние годы носил скорее тренировочный характер.

Для участия в последнем турнире 2015 года шведским командам не требовалось вносить денежный взнос, российские команды для своего участия его вносили.

В 2016 году в связи с отказом от участия в турнире российских клубов в нём принимают участие только шведские клубы из провинции Хельсингланд: «Болльнес», «Бруберг», «Эдсбюн» и «Юсдаль».

Интересные факты 
Чемпионский кубок Эдсбюна довольно часто в российских средствах массовой информации называют «Кубком чемпионов».

По большому счету организаторы турнира в Эдсбюне обыграли название турнира на английском языке: «Champions Cup» — «Чемпионский Кубок» и «Champions` Cup» — «Кубок чемпионов». И если на первых турнирах на официальных логотипах в названии турнира указывался апостроф, то впоследствии апостроф был опущен.

Турнир в Эдсбюне не имеет ничего общего с Кубком европейских чемпионов, который разыгрывался с 1974 по 2009 год.

Все победители и призёры

Все финалы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Champions Cup bandysidan.nu

Кубок чемпионов по хоккею с мячом
Хоккей с мячом в Швеции
Мероприятия, регулярно проводимые с 2004 года